Federació Valenciana de Rugbi, màxima institució reguladora del rugbi al País Valencià
 Febre de la Vall del Rift, malaltia infecciosa d'origen viral dels animals que pot infectar els humans, descoberta a la Vall del Rift
 FVR també és el codi intern del llibre Fonctions d'une variable réelle de la col·lecció Éléments de mathématique
 fvr també és el codi ISO 639-3 del fur, llengua parlada pels fur de Darfur, al Sudan